Чемпіонат Мальти з футболу 2008—2009 — 94-й сезон чемпіонату Мальти з футболу. Титул вдесяте здобув Гіберніанс.

Учасники

Регулярний сезон

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Сліма Вондерерс взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як переможець Кубку Мальти 2008—2009.
2. Клуб Марсашлокк був понижений до Першого дивізіону на наступний сезон через корупційний скандал.

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Внаслідок примусового пониження у класі через корупційний скандал клубу Марсашлокк у втішному раунді всі клуби зберегли місце у Прем'єр-лізі на наступний сезон.

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті soccerway
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті rsssf

2008—2009
Мальта
Мальта